John Ponsonby (4. hrabia Bessborough)
 John Ponsonby (5. hrabia Bessborough)
 John Ponsonby (generał)

Zobacz też